Auto GP Series 2010 je 12. sezonou již zaniklé Euroseries 3000. Vedení šampionatu se chopil někdejší šéf majitel týmu Scuderia Coloni v GP2 a F1 - Enzo Coloni.

Týmy a jezdci

Závodní kalendář a výsledky 
Všechny závody doprovázel šampionát International GT Open krom závodů v Brně a naNavarra kde se jelo po boku Spanish GT Championship.

Výsledky šampionátu 
 Points for both championships were awarded as follows:

In addition:
 One point will be awarded for Pole position for Race One
 One point will be awarded for fastest lap in each race

Pořadí jezdců

Pořadí týmů

Reference 

Motoristické sporty v roce 2010
Motoristické sporty